{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (95701) - || 2002 JH109 || 11 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95702) - || 2002 JY112 || 13 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95703) - || 2002 JY122 || 6 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95704) - || 2002 JS124 || 6 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95705) - || 2002 JA133 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95706) - || 2002 JQ135 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95707) - || 2002 KZ1 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95708) - || 2002 KM2 || 17 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (95709) - || 2002 LM3 || 3 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (95710) - || 2002 UJ38 || 31 oktober 2002 || Needville || Needville
|-
| (95711) - || 2003 AK || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95712) - || 2003 AT2 || 2 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95713) - || 2003 AJ60 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95714) - || 2003 AB80 || 12 januari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95715) - || 2003 BJ17 || 26 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95716) - || 2003 BS20 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95717) - || 2003 BK25 || 25 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95718) - || 2003 BX26 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95719) - || 2003 BG35 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95720) - || 2003 BZ62 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95721) - || 2003 CT7 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95722) - || 2003 CG13 || 3 februari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95723) - || 2003 CP13 || 4 februari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95724) - || 2003 CH15 || 4 februari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95725) - || 2003 CR17 || 6 februari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95726) - || 2003 CO18 || 6 februari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95727) - || 2003 DV5 || 21 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95728) - || 2003 DZ13 || 26 februari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95729) - || 2003 DJ15 || 26 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95730) - || 2003 DO18 || 20 februari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95731) - || 2003 DR20 || 22 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95732) - || 2003 DS21 || 28 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95733) - || 2003 DG22 || 28 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95734) - || 2003 EJ4 || 6 maart 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (95735) - || 2003 EW4 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95736) - || 2003 EX5 || 5 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95737) - || 2003 EN7 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95738) - || 2003 EH11 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95739) - || 2003 ES14 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95740) - || 2003 EB16 || 7 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95741) - || 2003 EC17 || 9 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95742) - || 2003 ES20 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95743) - || 2003 ET20 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95744) - || 2003 EZ20 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95745) - || 2003 EF22 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95746) - || 2003 EW22 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95747) - || 2003 EG23 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95748) - || 2003 ET24 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95749) - || 2003 EB25 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95750) - || 2003 ED28 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95751) - || 2003 EL28 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95752) - || 2003 ER28 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95753) - || 2003 EZ28 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95754) - || 2003 EV29 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95755) - || 2003 EC34 || 7 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95756) - || 2003 EK34 || 7 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95757) - || 2003 EZ34 || 7 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95758) - || 2003 EA35 || 7 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95759) - || 2003 EE37 || 8 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95760) Protezionecivile || 2003 EF41 || 9 maart 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (95761) - || 2003 EK41 || 9 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95762) - || 2003 EX43 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95763) - || 2003 EO44 || 7 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95764) - || 2003 EC46 || 7 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95765) - || 2003 ED46 || 7 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95766) - || 2003 EK46 || 7 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95767) - || 2003 EY46 || 8 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95768) - || 2003 EF47 || 8 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95769) - || 2003 EF48 || 9 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95770) - || 2003 EQ49 || 10 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95771) Lachat || 2003 EZ49 || 9 maart 2003 || Vicques || M. Ory
|-
| (95772) - || 2003 EE52 || 11 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95773) - || 2003 EC53 || 8 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95774) - || 2003 EQ53 || 9 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95775) - || 2003 ET53 || 10 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95776) - || 2003 EM57 || 9 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95777) - || 2003 EW58 || 11 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95778) - || 2003 EB59 || 12 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95779) - || 2003 EH59 || 12 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95780) - || 2003 EH60 || 7 maart 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (95781) - || 2003 EO60 || 12 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (95782) Hansgraf || 2003 FS3 || 24 maart 2003 || Needville || Needville
|-
| (95783) - || 2003 FJ6 || 27 maart 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (95784) - || 2003 FS6 || 28 maart 2003 || La Silla || G. Masi
|-
| (95785) Csányivilmos || 2003 FV6 || 27 maart 2003 || Piszkéstető || K. Sárneczky
|-
| (95786) - || 2003 FN7 || 29 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (95787) - || 2003 FJ12 || 22 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95788) - || 2003 FL12 || 22 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95789) - || 2003 FY15 || 23 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95790) - || 2003 FA16 || 23 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95791) - || 2003 FY18 || 24 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95792) - || 2003 FZ19 || 23 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (95793) Brock || 2003 FR20 || 23 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| (95794) - || 2003 FN21 || 25 maart 2003 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (95795) - || 2003 FT23 || 23 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95796) - || 2003 FM24 || 23 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95797) - || 2003 FC27 || 24 maart 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (95798) - || 2003 FX28 || 24 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95799) - || 2003 FN30 || 25 maart 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (95800) - || 2003 FS30 || 25 maart 2003 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten